Пьявицы () — род жуков из подсемейства трещалок семейства листоедов (Chrysomelidae).

Описание 
Длина тела от 4 до 8.0 мм. Темя длиннее ширины, его передний угол острый. Переднеспинка обычно с перетяжкой у основания. Евразиатские виды питаются листьями сложноцветных, паслёновых и коммелиновых. Американские виды встречаются преимущественно на паслёновых, реже на дубе, каштане, хлопчатнике, орурце, бодяке, и амаранте.

Классификация 
Некоторые виды этого рода:
 Подрод Lema Fabricius, 1798
 Lema cyanella (Linnaeus, 1758)
 Lema flavosignata Jacoby, 1884
 Lema frontalis Baly, 1862
 Lema mjoebergi Weise, 1916
 Lema multipunctata (Clark, 1864)
 Lema rufobasilis Heinze, 1943
 Lema togata Lacordaire, 1845
 Lema trilinea White
 Lema unifasciata Fabricius, 1792
 Подрод Petauristes Latreille, 1829
 Lema bifasciata (Fabricius, 1792)
 Lema pura Clark, 1866
 Подрод Quasilema Monr., 1951
 Lema trilineata (Olivier, 1808)

Примечания

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych.

Трещалки
Роды жесткокрылых